Terrorizer amerikai death metal együttes
 Terrorizer brit zenei magazin